Die Doyle & Derek World Tour [] (englisch für: „Doyle-und-Derek-Welttournee“) war eine Konzerttournee des britischen Rockmusikers Eric Clapton. Die Tournee begann am 5. Mai 2006 in Le Cannet, Frankreich und endete am 6. April 2007 in Columbus, Vereinigte Staaten. Auf seiner Reise durch die Kontinente Asien, Europa, Nordamerika und Ozeanien trug Clapton sowohl Blues-Titel wie Crossroads, Everybody Oughta Make a Change und Milkcow’s Calf Blues sowie Klassiker wie Layla, Wonderful Tonight und Cocaine als auch neue Stücke aus dem Album Back Home vor.

Betitelt wurde die Tournee durch Clapton nach den beiden Rhythmusgitarristen Doyle Bramhall II und Derek Trucks, die Clapton auf der Welttournee begleiteten. Angekündigt wurde die Tournee am 24. Februar 2006 im US-amerikanischen Billboard-Magazin. Die Tournee markierte Claptons erste Auftritte in Australien und Neuseeland seit der Journeyman World Tour im Jahr 1990. Ebenso besuchte der Brite nun auch Asien und weitere Teile Europas wieder intensiver.

Während der Tournee trat Clapton vor mehr als 1,1 Millionen Zuschauern auf und nahm mehr als 114 Millionen US-Dollar ein.

Tourneegeschehen 
Clapton begann die Tournee mit einem Probekonzert in Le Cannet, Frankreich am 5. Mai 2006. Daraufhin folgten 12 Konzerte in Großbritannien, wobei sieben davon in der Londoner Royal Albert Hall hintereinander gespielt wurden. Ende Mai reiste Clapton durch Frankreich, Belgien und die Niederlande und trat Anfang Juni viermal in Deutschland auf. Mitte Juni reiste Clapton zurück in das Vereinigte Königreich und nahm mit zwei Konzerten am Hampton Court Music Festival in Surrey teil. Anfang Juli führte Clapton seine Tournee mit drei Konzerten in Italien und einem Konzert in der Schweiz fort. Dort spielte Clapton neben seinen Solo-Shows auch auf den Umbria-Jazz- und Moon-and-Stars-Festivals.

Mitte Juli reiste Clapton zurück nach Deutschland, wo er zwei Auftritte im Land folgen ließ. Nach langer Zeit trat Clapton auch wieder in Österreich auf und tourte anschließend nach über 15 Jahren Abwesenheit wieder in Ungarn und Tschechien auf. Nach drei weiteren Deutschland-Konzerten im Juli 2006 reiste Clapton nach Skandinavien und bestritt jeweils Einzelauftritte in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Auf dem Vorplatz des Schlosses Augustenborg in Dänemark trat der britische Ausnahmemusiker vor über 31.000 Leuten auf. Das Konzert auf dem roten Platz in Moskau wurde aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Regierung Russlands abgesagt. Allein in Europa trat Clapton vor mehr als 228.086 Leuten auf und nahm mehr als 24.398.870 US-Dollar ein.

Von Mitte September bis Ende Oktober besuchte Clapton intensiv den Kontinent Nordamerika und spielte neben zwei Konzerten in Kanada insgesamt 21 Konzerte in den Vereinigten Staaten. Das Konzert vom 23. September in Auburn Hills musste wegen einer Erkrankung Claptons verlegt werden. Von November 2006 bis Januar 2007 trat der Brite in Asien auf und begann die Tournee mit 18 Konzerten in Japan. Highlights der Auftritte waren die ausverkauften Konzerte im Sapporo Dome mit rund 52.000 Zuschauern und in der Super Arena mit knapp 35.000 Besuchern. Später besuchte Clapton Singapur, Thailand, Südkorea und die China. In Nordamerika nahm der Brite mehr als 24.265.130 US-Dollar ein und trat vor 291.344 Zuschauern auf, während Clapton in Asien vor mehr als 111.875 Besuchern spielte und über 14.391.332 US-Dollar ein.

Ab Ende Januar bis Mitte Februar 2007 trat der Brite nach 17 Jahren wieder in Australien und Neuseeland auf. Dort waren alle Konzerte restlos ausverkauft bis auf die Konzerte im Entertainment Centre von Brisbane, wo Clapton den Konzertsaal nicht ganz füllen konnte. Vier der Konzerte in Australien wurden laut dem Billboard-Magazin und MPS Australia innerhalb von vier Minuten ausverkauft. In Ozeanien nahm der Brite genau 17.064.250 US-Dollar ein und trat vor 147.960 Leuten auf. Von Februar bis April ließ Clapton 24 Konzerte in Nordamerika folgen, die nahezu ausverkauft wurden. Ab dem 18. März 2007 trat Derek Trucks nicht mehr mit Clapton auf, da er mit der Allman Brothers Band auftraten musste. Mit Einnahmen von 34.354.829 US-Dollarn im Jahr 2007 war die Tournee die 18-erfolgreichste ihrer Art in Nordamerika.

Besetzung 
Während der Tournee traten folgende Musiker und Gruppen auf.

Konzerttermine

Anmerkungen zu Einzelauftritten

Weblinks 
 Komplettes Tour-Archiv

Einzelnachweise 

Eric Clapton
Musiktournee 2006
Musiktournee 2007